Кубок Данії з футболу 2021—2022 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру в Данії. 2-й титул здобув Мідтьюлланн.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 вересня 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 жовтня 2021

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/11 грудня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/10 грудня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/12 грудня 2021

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|27 квітня/5 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|28 квітня/4 травня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Данії на soccerway 

2021—2022
Данія
Данія
2021 у данському спорті
2022 у данському спорті